Con el nombre de Ricardo Neville han sido conocidos:

 Ricardo Neville (1400-1460), quinto conde de Salisbury, noble y magnate inglés, líder de York durante las Guerras de las Rosas.
 Ricardo Neville (1428-1471), "el Hacedor de Reyes" (Warwick the Kingmaker), decimosexto conde de Warwick, noble, administrador y comandante militar inglés, uno de los líderes de las Guerras de las Rosas, originalmente del lado de la Casa de York, pero que luego pasó al lado de la  Casa de Lancaster.
 Ricardo Neville (1468-1530), segundo barón Latimer, soldado y peer inglés, luchó en las batallas de Stoke y Flodden.
 Ricardo Neville (1615-1676), sirvió en la Guerra Civil Inglesa como realista, comandante en la Primera Batalla de Newbury.
 Ricardo Neville (1655-1717), político whig inglés, que se sentó en la Cámara de los Comunes inglesa y británica.
 Ricardo Neville (1717-1793) (Ricardo Neville Aldworth Neville), político y diplomático inglés.
 Ricardo Neville (1750-1825) (Ricardo Aldworth-Neville, Ricardo Griffin o Ricardo Aldworth Griffin-Neville), segundo barón Braybrooke, político y peer inglés.
 Ricardo Neville (1783-1858) (Ricardo Griffin), tercer barón Braybrooke, político Whig y figura literaria británica.
 Ricardo Neville (1820-1861) (Ricardo Cornwallis Neville), cuarto barón Braybrooke, arqueólogo británico.
 Ricardo Neville (1918-1943), octavo barón Braybrooke.
 Ricardo Neville (1941-2016), escritor, editor, futurista y periodista australiano.
 Ricardo Neville (nacido en 1979), cantante de británico.